Cola de caballo es el nombre común de las plantas de la familia Equisetaceae, pero también puede referirse a:

Moda
 Cola de caballo (peinado), un peinado en que la mayoría del pelo es apartado del rostro, se asegura en la parte posterior de la cabeza y se deja colgar libremente.

Fauna y flora 
 La cola del caballo, véase Pelajes del caballo.
 Cauda equina, conjunto de nervios de la médula espinal.
 El nombre común de las plantas equisetales.
 El nombre común de la planta Dorycnium pentaphyllum

Lugares 
 Pozo de los Lirios, cascada conocida como Cola de Caballo, ubicada en Masueco, provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
Fila Cola de Caballo, en el Estado Aragua.